Ball steht für:

 Ball, Sportgerät oder Spielzeug
 Ball (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Ball (Mondkrater), Einschlagskrater auf dem Erdmond
 einen Wurf des Pitchers im Baseball oder Softball
 umgangssprachlich eine Kugel
 in Fremdwörtern aus dem Griechischen den Begriff des Werfens, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #ball
 Tanzball, eine formelle und feierliche Tanzveranstaltung
 Kostümball, eine Veranstaltung, die häufig zu Karneval und Fastnacht, aber vor allem im Fasching stattfindet
 DJ Q-Ball (* 1974), US-amerikanischer DJ und Sänger der Bloodhound Gang

Orte:
 Ball (Bergisch Gladbach), eine Ortschaft im Stadtteil Herkenrath von Bergisch Gladbach
 Ball (Pommern), in Pommern, Kreis Saatzig

in den Vereinigten Staaten:

 Ball (Crawford County, Arkansas)
 Ball (Florida), im Hillsborough County
 Ball (Louisiana), im Rapides Parish
 Ball (Pike County, Arkansas) – nicht mehr existent

Unternehmen:

 Ball Aerospace & Technologies Corporation, ein Zweig der Ball Corporation, Bereich Raumfahrt
 Ball Corporation
 Ball Packaging Europe, die europäische Niederlassung der Ball Corporation, Bereich Verpackungsindustrie
 Burgon & Ball, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Ball (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

im NRHP gelistete Objekte:

 Ball and Roller Bearing Company, in Danbury, Connecticut, ID-Nr. 89001087
 Ball Ground Historic District, in Ball Ground, Georgia, ID-Nr. 09001057
 Ball Road–Little Salt Creek Bridge, in Jasper Township, Michigan, ID-Nr. 99001533

Siehe auch:
 BALL (Biochemical Algorithms Library)
 Ball Alley
 Blue Ball
 Balls
 Ball Stream
 Ball-Halbinsel